Après le rejet du photodynamisme de la part d’Umberto Boccioni, la création d’une esthétique futuriste de la photographie est l’œuvre de Fortunato Depero qui fait exploser le genre de la photographie emblématique en le conduisant, avec Giacomo Balla, jusqu’à la photo-performance, selon la formule critique forgée par l’historien de l’art Giovanni Lista.
Dès 1915, dans un autoportrait, en cassant les conventions de la photographie emblématique, Depero charge l’image d’une forte expressivité physionomique. En outre, il en intensifie l’impact en y ajoutant des inscriptions tapageuses a tempera qui enserrent l’image dans un schéma graphique triangulaire en forme de fanion. Peu de temps après, Depero réalise un autoportrait dédoublé dans lequel la répétition, qui est sérielle et non différenciée, exclut la transcription du temps et mise sur l’insistance imposée du contenu de l’image. En répétant la photographie, Depero dématérialise cette fois-ci l’image et potentialise dans le même temps son iconicité et sa valeur de signe. Une célèbre série d’autoportraits, tous en gros plan, exalte cette direction expressive par laquelle la personnalité de l’artiste arrive à faire coïncider l’art et la vie : Depero se sert du geste et de l’emphase physionomique pour projeter une théâtralisation exhibitionniste et provocatrice des modèles comportementaux, des idées esthétiques et de la volonté subversive du futurisme.

Bibliographie
 Giovanni Lista, Futurismo e fotografia, Edizioni Multhipla, Milan, 1979 (réimprimé en 1983). 
 Giovanni Lista, Photographie futuriste italienne (1911-1939), Musée d’Art Moderne, -, Paris
 Giovanni Lista, Futurist Photography, National Museum of Modern Art, -, Tokyo 
 Giovanni Lista, Futurism and Photography, Merrell Publishers, Londres, 2001
 Giovanni Lista, Cinéma et photographie futuristes, Skira-Flammarion Éditeur, Paris, 2008
 Giovanni Lista, Il Futurismo nella fotografia, Museo Nazionale Alinari della Fotografia, -, Florence – Edizioni Alinari, Florence, 2009

Genre, thème ou discipline photographique